Morrazo puede referirse a:

Morrazo, comarca española perteneciente a la provincia de Pontevedra.
Cangas de Morrazo, municipio sito en la comarca del Morrazo.

Morrazo, península situada en las Rías Bajas gallegas y que da nombre a la comarca del Morrazo.